Veleño puede referirse a:
El nombre común de la planta Hyoscyamus albus; 
El nombre común de la planta Hyoscyamus niger; o
El nombre común de la planta '''''Withania somnifera.